Cempaga kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cempaga, administrativ by, Provinsi Bali, 
 Kelurahan Cempaga, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar